Flines kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Flines-lez-Raches, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Flines-lès-Mortagne, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,